Национальная лига 1943/44 () — 47-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1943 году
1944 год в Швейцарии